Schiefe steht für:

 Natürliche Schiefe,  Maß zur Links- oder Rechts„händigkeit“ eines Tieres
 Schiefe (Statistik), Abweichung einer statistischen Verteilung von einer zum Mittelwert symmetrischen Verteilung

Schief ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Schief (* 1997), deutscher Volleyballspieler

Siehe auch:
 Schiefe der Ekliptik, Winkel der Astronomie
 Schiefe Brücke, Schiefer Turm, diverse Bauwerke